Hickman County kan syfta på ett antal olika counties i USA

 Hickman County, Kentucky 
 Hickman County, Tennessee